Ки́рон Ко́ртни Да́йер (; 29 декабря 1978, Ипсуич) — английский футболист, атакующий полузащитник. Выступал за сборную Англии, участник чемпионата мира 2002 и Евро-2004.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Ипсвич Таун», в нём же начал и профессиональную карьеру в 1996 году. Затем с 1999 по 2007 года играл за «Ньюкасл Юнайтед».

В июле 2011 года перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». 5 января 2013 года Кирон забил свой единственный мяч за «КПР» в матче Кубка Англии против «Вест Бромвича». 8 января «Куинз Парк Рейнджерс» объявил о расставании с футболистом.

31 января Кирон подписал краткосрочный контракт до конца сезона с «Мидлсбро». Инициатором перехода был главный тренер «Боро» Тони Моубрей, вместе с которым Дайер в начале своей карьеры играл в «Ипсвиче». 2 марта 2013 года Кирон забил первый мяч в составе «речников» в матче против «Кардифф Сити». 20 апреля в игре с «Болтон Уондерерз» Дайер провёл свой второй мяч за «Мидлсбро».

31 июля 2013 года объявил о завершении футбольной карьеры, мотивировав это желанием больше времени проводить с семьёй.

В сборной 
Дайер провёл 33 игры за первую сборную Англии и был в составе сборной на чемпионате мира 2002 и Евро-2004.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Soccerbase.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Мидлсбро»